Со́гиницы — деревня в Важинском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области.

История 
Упоминается в 1563 году, как деревня Согиничи в Воскресенской Важинской волости Важинского погоста.

ПОГОСТСКОЕ (ПОГОСТСКИЙ БЕРЕГ) — село при реке Важинке, число дворов — 13, число жителей: 27 м. п., 18 ж. п.; Чудь и русские. Церквей православных две. (1879 год)

Сборник Центрального статистического комитета описывал его так:

ПОГОССКОЕ (СОГИНСКИЙ ПОГОСТ)  — село бывшее государственное при реке Важинке, дворов — 9, жителей — 53; Две церкви православные.
(1885 год)

Деревня административно относилась к Важинской волости 2-го стана Олонецкого уезда Олонецкой губернии.

ПОГОСКАЯ — деревня Согинского сельского общества при реке Важинке, население крестьянское: домов — 8, семей — 13, мужчин — 38, женщин — 30, всего — 68;  население некрестьянское: домов — 1, семей — 2, мужчин — 5, женщин — 4, всего — 9; лошадей — 15, коров — 23, прочего — 29. Школа. (1905 год)

По данным 1933 года деревня называлась Погост и являлясь административным центром Согинского сельсовета Подпорожского района, в который входили 14 населённых пунктов: село Гришино, деревни Антонова Гора, Заозерье, Игнатова Гора, Калеева Гора, Каменный Наволок, Карягино, Кокино, Королёва Гора, Погост, Прошинская, Рогачёво, Сюрьга, Трошинская, , общей численностью населения 1147 человек.

По данным 1936 года в состав Согинского сельсовета с центром в деревне Погост входили 13 населённых пунктов, 198 хозяйств и 5 колхозов.

Согласно областным административным данным деревня называлась также Согинский Погост.

По данным 1966 года деревня Погост входила в состав Важинского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Согиницы входила в состав Курповского сельсовета.

В 1997 году в деревне Согиницы Курповской волости проживали 26 человек, в 2002 году — 11 человек (русские — 82 %).

В 2007 году в деревне Согиницы Важинского ГП проживали 13 человек.

География 
Деревня расположена в северо-западной части района на автодороге  (Подъезд к деревне Гришино), к северу от автодороги  (Подпорожье — Курпово).

Расстояние до административного центра поселения — 17 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Свирь — 16 км.

Деревня находится на левом берегу реки Важинка.

Демография

Достопримечательности и памятники 
  — церковь Святого Николая Чудотворца 1696 года постройки, единственный уцелевший образец шатрового храма прионежской школы. Последние незначительные реставрационные работы проводились в 1972—1973 годах. В январе 2020 года были начаты работы по масштабной реставрации церкви, целью которой является сохранение и восстановление памятника культурного наследия.
 Церковь Святого Ильи Пророка 1864 года постройки, зимняя
 Памятник на месте гибели партизанки Марии Куккоевой 1 ноября 1943 года.

Фото

Улицы 
Ильинская, Никольская, Прибрежная.

Примечания 

Населённые пункты Подпорожского района